Вездехо́д:
 Вездеход — наземное транспортное средство повышенной проходимости для передвижения в условиях отсутствия дорог.
 Вездеход — образец опытного танка (танкетки), разработанного конструктором А. А. Пороховщиковым в России в 1914—1915 годах.
 Вездеход № 2 — российский проект боевой машины, разработанный конструктором и изобретателем А. А. Пороховщиковым.